Étymologiquement, infidèle signifie d'abord : qui n'a pas la foi. Par extension, ce fut le qualificatif appliqué aux non-croyants d'une religion par les fidèles de celle-ci (voir : Mécréant et Croisés et Sarrasins)
 Infidèle fait référence à l'infidélité dans une relation de couple.

Cinéma 
 2000 : Infidèle (Trolösa), film suédois de Liv Ullmann  sur un scénario d'Ingmar Bergman.
 2002 : Infidèle (Unfaithful),  film américain d'Adrian Lyne (remake de La Femme infidèle (1969) de Claude Chabrol ).

Télévision 
 2019 : Infidèle, mini-série télévisée française en six épisodes réalisée par Didier le Pêcheur.

Voir aussi 
 Infidel, film de Cyrus Nowrasteh (2020)